Here I Go (2 Unlimited)
 Here I Go (Syd Barrett)
 Here I Go (The Screaming Jets)
 Here I Go (Infamous Syndicate)

Zie ook
Here I Go Again (doorverwijspagina)